Făget se poate referi la:

 Făget, oraș Județul Timiș, România
 Făget, localitate în Județul Alba, România
 Făget, localitate în Județul Bacău, România
 Făget, localitate în Județul Dolj, România
 Făget, localitate în Județul Prahova, România

Altele 
 Râul Făget (dezambiguizare)

Vezi și 
 Făgetu (dezambiguizare)
 Făgețel (dezambiguizare)

Toponime românești